Анато́лий Скворцо́в:
 Скворцов, Анатолий Александрович (род. 1976) — украинский футболист и тренер.
 Скворцов, Анатолий Алексеевич (1883—1976) — гельминтолог, специалист по личиночным формам трематод.
 Скворцов, Анатолий Дмитриевич (1917—2007) — советский хоккеист и тренер.